Dubai Tennis Championships 2023, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2023 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 19–26 lutego 2023 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 835 490 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich